João II da Trebizonda foi um imperador do Império de Trebizonda que reinou entre 1280 e 1297. Foi antecedido no trono por Jorge I da Trebizonda, e sucedido por Aleixo II da Trebizonda.

Fontes 
  W. Miller, Trebizond: The Last Greek Empire of the Byzantine Era, Chicago, 1926.

Naturais de Trebizonda
Imperadores de Trebizonda
Déspotas bizantinos